Stati Uniti d'America
Frenchtown – township della Contea di Monroe, Michigan
Frenchtown – census-designated place della Contea di Missoula, Montana
Frenchtown – borough della Contea di Hunterdon, New Jersey